Evan (voornaam)
Evan (Minnesota)
Evaň, Tsjechische gemeente